Název Hradecký potok má více vodních toků:

 Hradecký potok (přítok Handlovky) – levostranný přítok Handlovky na Slovensku v okrese Prievidza
 Hradecký potok (přítok Javornice) – pravostranný přítok Javornice v okrese Plzeň-sever
 Hradecký potok (přítok Novohradky) – pravostranný přítok Novohradky v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí
 Hradecký potok (přítok Vodslivského potoka) – pravostranný přítok Vodslivského potoka v okrese Benešov

Související články 
 Hrádecký potok
 Hradecký